Bondurant heißen die Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bondurant (Iowa), im Polk County
 Bondurant (Kentucky), im Fulton County
 Bondurant (Virginia), im Lee County – nicht mehr existent
 Bondurant (Wyoming), im Sublette County

Personen:
 Bob Bondurant (1933–2021), US-amerikanischer Autorennfahrer
 Eugenie Bondurant (* 1961), US-amerikanische Schauspielerin, Sängerin, Fotografin und ein Model
 Matt Bondurant (* 1971), US-amerikanischer Schriftsteller und Hochschullehrer

im NRHP gelistete Objekte:
 Bondurant House, in Mount Sterling, Kentucky, ID-Nr. 83002835
 Bondurant-Hustin House, in Peewee Valley, Kentucky, ID-Nr. 89001989